Athelia — рід грибів родини Atheliaceae. Назва вперше опублікована 1818 року.

Класифікація 
До роду Athelia відносять 102 види:

Примітки

Джерела 
 Persoon, C.H. 1818. Traité sur les Champignons Comestibles. :1-276 — P.57

Роди грибів
Агарикоміцети